Infanzón hace referencia a varios artículos:

Títulos
 Infanzón, categoría nobiliaria española de menor categoría.
 Juntas de Infanzones de Obanos, en la Edad Media, asambleas de infanzones de la Alta Navarra.

Lugares
 Alto del Infanzón, en Villaviciosa, Asturias
 Infanzón (Catamarca), localidad argentina de la provincia de Catamarca, en el departamento El Alto.

Además